Stenopyga är ett släkte av bönsyrsor. Stenopyga ingår i familjen Mantidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Stenopyga